Concord Village Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Concord Village Historic District (Michigan), NRHP-Nr. 96000810
 Concord Village Historic District (Tennessee), NRHP-Nr. 87001888